Жиньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Жиньи — в департаменте Юра.
 Жиньи — в департаменте Йонна.